Brødrene Price kan hentyde til flere artikler:
 Brødrene Adolph Price (1805-1890) og James Price (1801-1865), der optrådte som mimikere bl.a. på Det Kongelige Teater. De var sønner af James Price (1761-1805).
 Brødrene Adam Price (født 1967) og James Price (født 1959), der bl.a. er kendt for programmet Spise med Price. De er sønner af John Price (1913-1996)
 Brdr. Price - en restaurantkæde startet af Adam og James Price.